Колињи може да се односи на:

 Колињи (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Колињи (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел